Jean-Baptiste Gouvion (1747-1792), général et homme politique français ;
 Louis-Jean-Baptiste Gouvion (1752-1823), général et homme politique français ;
 Laurent de Gouvion-Saint-Cyr (1764-1830), maréchal de France et homme politique ;
 Laurent-François de Gouvion-Saint-Cyr (1815-1903), fils du précédent, homme politique français.

Voir aussi  
Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr a laissé son nom à :
 la loi Gouvion-Saint-Cyr de 1818, sur le recrutement de l'armée ;
 le boulevard Gouvion-Saint-Cyr à Paris, l'un des boulevards des Maréchaux ;
 le square Gouvion-Saint-Cyr, une allée parisienne.